Караула се може односити на:

 Караула, утврђени објекат за обезбјеђење важних тачака, посебно државних граница

или:

 Караула (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Србија
 Караула (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Караула (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ
 Караула (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ

или:

 Никола Миљановић Караула, народни херој Југославије
 Караула (филм), играни филм из 2006.